Fobos (satèl·lit), satèl·lit del planeta Mart
 Fobos (mitologia), divinitat de la mitologia grega